Adelstein est un patronyme porté notamment par :

 Jake Adelstein (1969-), journaliste d’investigation américain ;
 Paul Adelstein (1969-), acteur américain.

Homonymie de patronyme germanique
Patronyme juif